Radmacher ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Radmacher ist ein Berufsname für den Beruf des Radmachers.

Namensträger 
 Uwe Radmacher (* 1963), deutscher Fußballtorhüter
 Sabine Radmacher (1969–2010), deutsche Rechtsanwältin
 Wolfgang Radmacher (* 1946), deutscher Ringer

Siehe auch 
 Rademacher

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname